Supercoppa italiana 2013 – edizione del torneo italiano di calcio
 Supercoppa italiana 2013 – edizione del torneo italiano di beach soccer maschile
 Supercoppa italiana 2013  – edizione del torneo italiano di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2013 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2013 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2013 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile
 Supercoppa italiana 2013 – edizione del torneo italiano di hockey su pista